Gay se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claude Gay
 Jacques Étienne Gay